Regeringsformatie België 1934 kan verwijzen naar:

Regeringsformatie België juni 1934, regeringsformatie nodig na het ontslag van de regering-De Broqueville IV
Regeringsformatie België november 1934, regeringsformatie nodig na de val van de regering-De Broqueville V